Fisichella ist der Familienname folgender Personen:

 Giancarlo Fisichella (* 1973), italienischer Formel-1-Rennfahrer
 Rino Fisichella (* 1951), italienischer Theologe und Kurienerzbischof
 Salvatore Fisichella (Sänger) (* 1943), italienischer Sänger (Tenor)